Transitorium (Latijn voor doorgangs- of overgangs-) kan verwijzen naar:
 Overlopende posten (transitoria) in een boekhouding
 Transitorium (gezang), een gezang in de Ambrosiaanse ritus
 Verschillende bouwwerken:
 Castalia (gebouw) in Den Haag
 Transitorium I en II op De Uithof (Utrecht)
 Transitorium (VU) op de campus van de Vrije Universiteit Amsterdam
 Transitorium (Wageningen) op het terrein van Wageningen University
 Forum van Nerva, ook wel Forum Transitorium, in Rome
 Een 'transferafdeling' van een ziekenhuis, waar patiënten verblijven in afwachting van een terugkeer naar huis of een meer passende vorm van zorg